Делириум () — украинско-чешский триллер 2013 года, режиссёр Игорь Подольчак
 Делириум () — американский триллер 2013 года, режиссёр Ли Рой Кунц
 Делириум () — американский фильм-фэнтези 2014 года, режиссёр Родриго Гарсия
 Делириум () — американский фильм ужасов 2016 года, режиссёр Деннис Илиадис